Brice Bisseni (né en 1976), joueur de basket-ball français ;
 Éva Bisseni (née en 1981), judokate française ;
 Mathieu Bisseni (né en 1950), joueur de basket-ball français.

Homonymie de patronyme